BEW peut désigner :
 Aéroport de Beira, selon le code AITA ;
 , une organisation américaine chargée de contrôler les exportations durant la Seconde Guerre mondiale.

Code IATA des aéroports